Achi (volk), een Mayavolk in Guatemala
 Achi (taal), de taal van dat volk
 Achí (Colombia), een plaats in het Colombiaanse departement Bolívar
 Achi (Nagano), een plaats in de Japanse prefectuur Nagano
 Achi (Kirgizië), een plaats in de Kirgizische provincie Jalal-Abad
 Achi (Nigeria), een plaats in de Nigeriaanse staat Enugu